ATP har flere betydninger:
 Arbejdsmarkedets Tillægspension – forkortet "ATP"
 ATP (kemi) – stoffet AdenosinTriPhosphat
 Association of Tennis Professionals – "ATP", et tennisforbund for mænd
 Automatic Train Protection – dels en generel betegnelse for togkontrolsystemer, dels navnet på en variant af ATC, som bruges på Hornbækbanen.